Марино́с Асату́ровна Карамя́н (; 1894, село Норашен Эриванской губернии Российской империи — дата и место смерти не установлены) — армянский советский виноградарь, передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Маринос Асатуровна Карамян родилась в 1894 году в селе Норашен Эриванской губернии Российской империи (ныне в составе Араратской области Республики Армения), в бедной семье сельского рабочего.

В 1910 году Маринос Асатуровна вышла замуж за Айрапета Саркисовича Карамяна. В 1921 году супруги принимали активное участие в февральском восстании со стороны большевиков. Маринос Карамян состояла в четвёртом взводе восьмой партизанской роты третьего полка в районе города Веди. Партизанка Карамян постоянно находилась на фронте до конца восстания, обеспечивая солдат боеприпасами и продовольствием.

После установления советской власти в Армении Маринос Карамян занималась общественной деятельностью. В 1923 году она участвовала во III съезде советов ССР Армении. После коллективизации сельского хозяйства, с 1931 года, Карамян работала в колхозе «Гетазат» (в дальнейшем — имени Сталина) Арташатского района Армянской ССР. Она была назначена звеньевой виноградарского звена колхоза. Последовательно выполняя агротехнические мероприятия по выращиванию винограда, звену под руководством Карамян удалось повысить культуру земледелия, завершать работы в лучший срок. Ежегодно звено Карамян получало высокие урожаи винограда. В 1939 и 1940 годах она являлась кандидатом в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. К 1948 году, в результате использования органических и минеральных удобрений и эффективной организации питания растений, звено под руководством Карамян получило рекордный урожай винограда — 160 центнеров с каждого гектара на общей площади 7,5 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1949 года за получение высоких урожаев винограда при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году Маринос Асатуровне Карамян было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

К 1950 году Маринос Карамян удалось получить более высокий урожай винограда — 200,5 центнеров с каждого гектара на общей площади 3,5 гектаров, за что она была награждена вторым орденом Ленина. В 1951 году Карамян вышла на пенсию.

Маринос Асатуровна Карамян также вела активную общественную работу. Она избиралась депутатом Верховного Совета Армянской ССР III созыва.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1949 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за получение высоких урожаев винограда при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году.
 Орден Ленина (21.07.1950).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 3-го созыва
Виноградари СССР